В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Гана Мандлікова (фінал)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Відсутня

 Лорі Макніл (3-тє коло)
 Беттіна Фулько (2-ге коло)
 Раффаелла Реджі-Конкато (1-ше коло)
 Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
 Відсутня
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships